Świdwie (gemeente Sępólno Krajeńskie), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat sępoleński, in de gemeente Sępólno Krajeńskie
 Świdwie (gemeente Sośno), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat sępoleński, in de gemeente Sośno
 Świdwie (meer), een meer in het Poolse woiwodschap West-Pommeren